Huguet puede referirse a:

 Rosendo Huguet Peralta (1938-2017), filósofo y misionero español.
 Josefina Huguet i Salat (1871-1950), cantante soprano española.
 Josep Huguet i Biosca (n.1951), político español.